Die Kantone von Rouen sind französische Wahlkreise im Arrondissement Rouen im Département Seine-Maritime in der Region Normandie. Insgesamt wird die Stadt Rouen in sieben Kantone eingeteilt. 

Die Kantone von Rouen sind zusammen 21,38 km² groß und haben 107.904 Einwohner (2006), was einer Bevölkerungsdichte von 5047 Einwohnern pro km² entspricht. Sie liegen im Mittel auf 10 Meter über dem Meeresspiegel, zwischen 2 m und bis zu 152 m.

Gemeinden 
Die Kantone liegen alle in der Stadt Rouen.

Bevölkerungsentwicklung 

Rouen